Gokusen:

 Gokusen — манга Моримото Кодзуэко и выпущенные на её основе анимационный и игровой сериалы и полнометражный фильм.
 Gokusen — дорама, созданная по манге Моримото Кодзуэко.